satrapa (tyran) – despotyczny władca, tyran
 Satrapa (w Persji) – namiestnik prowincji (satrapii) w starożytnej Persji
 satrapa (ptak) – ptak  z rodziny tyrankowatych